Cerveza – birra in spagnolo

Tennis 
 Cerveza Club Colombia Open 1997 - Singolare – singolare del torneo di tennis Cerveza Club Colombia Open 1997
 Cerveza Club Colombia Open 1997 –  torneo di tennis storico che si è giocato a Bogotà in Colombia
 Cerveza Club Colombia Open 1997 - Qualificazioni singolare – qualificazioni del singolare del Cerveza Club Colombia Open 1997
 Cerveza Club Colombia Open 2000 - Singolare – singolare del torneo di tennis Cerveza Club Colombia Open 2000
 Cerveza Club Premium Open 2010 - Doppio – torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010 
 Cerveza Cristal – torneo storico professionistico di tennis cileno

Altro 
 A Girl Called Cerveza – album in studio del gruppo musicale thrash metal tedesco Tankard
 Cerveza El Águila – marca storica di birra spagnola fondata a Madrid nel 1900
 Cerveza Sol – marca di birra messicana